Crown Point peut désigner :
 Crown Point, un promontoire rocheux au-dessus du fleuve Columbia dans l'Oregon,
 Crown Point, une ville de l'État de New York,
 Fort Crown Point, un ancien fort militaire britannique construit aux États-Unis,
 Crown Point, une census-designated place de l'Alaska,
 Crown Point, une ville de l'Indiana.